Gastaldi è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Castaldelli, Castaldello, Castaldi, Castaldini, Castaldo, Castoldi, Gastaldelli, Gastaldello, Gastaldin, Gastaldini, Gastaldo, Gastaldon, Gastaldoni, Gastaudo, Gastoldi.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente settentrionale, è presente prevalentemente in Liguria, Piemonte, Lombardia occidentale e Veneto.

Potrebbe derivare dal vocabolo gotico-germanico gastald, "castellano".

In Italia conta circa 1271 presenze.

La variante Gastoldi è bergamasca; Gastaldon è veneto; Gastaldelli compare nel veronese; Gastaldello è vicentino e padovano; Gastaldo è piemontese e veneto; Castaldi compare in tutta Italia, prevalentemente in Campania e Lazio; Castaldello è norditaliano; Castaldello è veneto; Castaldini è presente prevalentemente nel ferrarese e bolognese; Castaldo è tipico di Napoli e Caserta; Castoldi è lombardo, soprattutto milanese e pavese.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani